Hotel Ritz, alguns dels hotels actualment gestionats per l'empresa Ritz Development Company, duen aquest nom
 Hotel Ritz (Madrid), hotel a la plaça de la Lealtad  de la ciutat de Madrid
 Hotel Ritz, antic nom de l'Hotel Palace (Barcelona), hotel de la ciutat de Barcelona